Njemačka, naziv države na njemačkom jeziku

Osobe 
 Helmut Deutschland (1918. – 2007. ), stolnotenisač
 Joachim Deutschland (* 1980. ), glazbenik
 Jutta Deutschland (* 1958. ), balerina

Ostalo 
Deutschland (brod)
Deutschland incident (1902.)
Deutschland incident (1937.)
"Deutshland" (pjesma), sastava Rammstein iz 2019.